De ISO-code voor de Thaise baht
 VV THB, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Haarlem